
Бесе́дка:
 Беседка — лёгкое архитектурное сооружение, расположенное, как правило, в саду или парке.  
 Беседка в морском деле — подвесная доска, помост для подъёма при осуществлении работ на высоте или за бортом.
 Беседка в альпинизме — нижняя страховочная система, состоящая из пояса и ножных обхватов.

В культуре 
 «» — пьеса Алека Коппеля (1958).
 «» — фильм Джорджа Маршалла с Гленном Фордом и Дебби Рейнольдс в главных ролях (США, 1959).

Топоним

Россия 
 Беседка — хутор в Татищевском районе Саратовской области.
 Беседка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Беседка — река в России, приток Вотлажемской Курьи.

Украина 
 Беседка — село в Ставищенском районе Киевской области.

Примечания

См. также 
 Беседочный узел
 Двойной беседочный узел